Велешкото мюфтийство () е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Обхваща територията на Централна и Централна Южна Република Северна Македония и центърът му е във Велес.

Храмове

Бележки